Демуцкий — фамилия; имеет женскую форму Демуцкая.

 Демуцкий, Даниил Порфирьевич (1893—1954) — советский кинооператор, сын П. Д. Демуцкого.
 Демуцкий, Илья Александрович (род. 1983) — российский композитор и дирижёр.
 Демуцкий, Порфирий Данилович (1860—1927) — украинский фольклорист, дирижёр и композитор.